

Astronomia
 Cratere Rittenhouse – cratere lunare

Persone
 David Rittenhouse (1894-1962) – aviatore e militare statunitense
 James Rittenhouse Develin (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Rebecca Rittenhouse (1988) – attrice statunitense